Salar, una delle 56 etnie riconosciute della Cina
 Salar, comune spagnolo della provincia di Granada
 Salar, comune turco della provincia di Afyonkarahisar
Salar, nome iraniano del gelato Solero